Paying the Price – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Paying the Price – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
Paying the Price – film del 1916 diretto da Frank H. Crane
Paying the Price – cortometraggio del 1916 diretto da Joseph Levering
Paying the Price – film del 1927 diretto da David Selman